Une commission des Affaires européennes est un regroupement de parlementaires chargé des questions liées aux Communautés européennes et à l’Union européenne. Elle peut faire référence à :
 la commission des Affaires européennes, un groupe constitué de députés de l’Assemblée nationale française ;
 la commission des Affaires européennes, un groupe constitué de sénateurs du Sénat français.